Tyborów peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Tyborów, village du powiat de Kozienice  
 Tyborów, village du powiat de Mińsk